

Geografia 
 Algeria
 nome della città di Hadjout durante la colonizzazione francese

 Italia
 Marengo – frazione di Marmirolo in provincia di Mantova
 Bosco Marengo – comune della provincia di Alessandria
 Spinetta Marengo – frazione di Alessandria

 Stati Uniti d'America
 Marengo – città della Contea di McHenry, Illinois
 Marengo – città della Contea di Crawford, Indiana
 Marengo – capoluogo della Contea di Iowa, Iowa
 Marengo – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Marengo – villaggio della Contea di Morrow, Ohio
 Marengo – città della Contea di Ashland, Wisconsin

Persone 
 Anna Marengo (1915-2007) – medico e partigiana italiana con il nome di battaglia "Fiamma"
 Arnaldo Marengo, noto anche come Marengo II (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante, fratello del calciatore Silvio
 Davide Marengo (1972–...) regista e sceneggiatore italiano.
 Gisella Marengo (1975) – attrice e produttrice cinematografica italiana
 Lina Marengo (1911-1987) – attrice italiana
 Lucio Marengo (1942) – politico italiano.
 Ludcinio Marengo (1991) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Renato Marengo (1943) – conduttore radiofonico, produttore discografico e giornalista italiano
 Roberto Emilio Coll Marengo (1925) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Ronny Marengo (1989) – calciatore seychellese, di ruolo difensore
 Silvio Marengo, noto come Marengo I (1884–...) – calciatore, arbitro di calcio e allenatore di calcio italiano, fratello del calciatore Arnaldo
 Francesco Marengo, (1907-1971) noto imprenditore Napoletano

Storia 
 Battaglia di Marengo – battaglia svoltasi nei dintorni di Spinetta Marengo terminata il 14 giugno 1800
 Dipartimento di Marengo – ex dipartimento francese del Primo impero
 Marengo – cavallo di Napoleone
 Marengo Museum – museo della Battaglia di Marengo presso Spinetta Marengo

Trasporti
 Marengo Automobili – casa automobilistica italiana del passato
 Fiat Marengo – modello di veicolo commerciale prodotto dalla Fiat in passato

Altro 
 Marengo – moneta d'oro da 20 franchi o lire
 Marengo – genere della famiglia di ragni Salticidae